Latour ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Latour (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Latour-Bas-Elne im Département Pyrénées-Orientales
 Latour-de-Carol im Département Pyrénées-Orientales
 Latour-de-France im Département Pyrénées-Orientales
 Latour-en-Woëvre im Département Meuse

Latour ist der Familienname folgender Personen:
 Latour (Familie), Schweizer bzw. Graubündner Adelsfamilie
 Alois de Latour (1805–1875), Schweizer Politiker und Richter
 Antoine-Henri de Latour-Foissac (1782–1855), französischer General der Kavallerie
 Bernd Latour (* 1944), deutscher Germanist
 Bruno Latour (1947–2022), französischer Soziologe und Philosoph
 Caspar de Latour (1827–1861), Schweizer Jurist und Politiker
 François de Chabaud-Latour (1804–1885), französischer General und Staatsmann
 Hanspeter Latour (* 1947), schweizerischer Fußballtrainer

 Jorge Latour (1898–1972), brasilianischer Diplomat
 Josef Latour (1820–1903), General in Österreich-Ungarn
 Maximilian Baillet von Latour (1737–1806), österreichischer General und Hofkriegsratspräsident
 Nick LaTour (1926–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Scholl-Latour (1924–2014), deutscher Journalist
 Pierre Latour (* 1993), französischer Radrennfahrer
 Suzanne Latour (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Baillet de Latour (1780–1848), österreichischer Kriegsminister

Siehe auch:
 Château Latour, Weingut in Pauillac bei Bordeaux
 La Tour (Begriffsklärung & Orte)
 de la Tour (Familiennamen)